Il Gosei 2021 è stata la quarantaseiesima edizione del torneo goistico giapponese Gosei. Il torneo si è disputato dal 10 giugno 2020 al 29 agosto 2021 ed è terminato con la vittoria dello sfidante Iyama Yuta sul detentore Ichiriki Ryo per 3-2.

Svolgimento

Fase preliminare 

La fase preliminare serve a determinare chi accede al torneo per la selezione dello sfidante. Consiste in un torneo preliminare, i cui vincitori sono qualificati al torneo per la determinazione dello sfidante, a cui ha avuto accesso di diritto Hane Naoki 9d, finalista dell'edizione precedente, Shibano Toramaru Oza, Cho U 9d e Murakawa Daisuke 9d.

Determinazione dello sfidante

Finale
La finale è una sfida al meglio delle cinque partite, e si disputerà tra il campione in carica Ichiriki Ryo Gosei e Iyama Yuta Kisei.

Collegamenti esterni 
 46th Gosei
Gosei